

Persone
Vanderson Válter de Almeida noto anche con lo pseudonimo Vandinho – calciatore brasiliano (n. 1978)
Vanderson da Silva Souza noto anche con lo pseudonimo Vandinho – calciatore brasiliano (n. 1986)
Vanderson de Oliveira Campos – calciatore brasiliano (n. 2001)